Назарово — название населённых пунктов в России:
 Назарово — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Назарово — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Назарово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Назарово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Назарово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Назарово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Назарово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Назарово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Назарово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Назарово — село в Усть-Кутском районе Иркутской области, упразднено в 2015 г.
 Назарово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Назарово — город в Назаровском районе Красноярского края.
 Назарово — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Назарово — деревня в сельском поселении Большерогачевское Дмитровского района Московской области.
 Назарово — деревня в сельском поселении Куликовское Дмитровского района Московской области.
 Назарово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Назарово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Назарово — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Назарово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Назарово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Назарово — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Назарово — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Назарово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Назарово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Назарово — село в Туринском городском округе Свердловской области.
 Назарово — исчезнувшая деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Назарово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Назарово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Назарово — село в Абатском районе Тюменской области.
 Назарово — посёлок в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Назарово — деревня в Еткульском районе Челябинской области.
 Назарово — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Рыжиковский сельский округ)
 Назарово — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Семивраговский сельский округ)
 Назарово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Назарово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Назарово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Назарово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Назарово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 
 Назаровский район
 Назаровский сельсовет